Melchior Wathelet ist der Name folgender Personen:

* Melchior Wathelet senior (* 1949), belgischer Politiker (cdH) und Richter
 Melchior Wathelet junior (* 1977), belgischer Politiker (cdH)